Nieschlag ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Nieschlag (* 1941), deutscher Androloge
 Friedrich Nieschlag (1901–1991), deutscher Agrarwissenschaftler
 Helke Nieschlag (* 1988), deutsche Ruderin
 Justus Nieschlag (* 1992), deutscher Triathlet
 Karl Nieschlag (1909–1975), österreichischer Bildhauer
 Robert Nieschlag (1905–1990), deutscher Wirtschaftswissenschaftler